José María Calvo puede hacer referencia a:
José María Calvo, futbolista argentino.
José María Calvo, político peruano de fines del siglo XIX.